Okręty US Navy o nazwie USS „Pushmataha”

 Pierwszy „Pushmataha” był slupem śrubowym. Zbudowany w 1868 roku.
 Drugi USS „Pushmataha” (YTB-830) był holownikiem typu Natick.

Pushmataha